Padre Reynato Frazão de Sousa Breves (Piraí, 9 de novembro de 1935 – Barra do Piraí, 2004) foi um padre católico e escritor brasileiro.

Vida
Sacerdote secular, orador sacro, membro da Academia Barrense de Letras, do Ateneu Angrense de Letras e Artes, do Instituto Genealógico Brasileiro, foi o biógrafo de sua família – os Sousas Breves. Escreveu e publicou a história da saga pioneira dos primeiros Breves que subiram a serra fluminense, em 1750.
Veja, Volume 20‎ - Page 15
History - 1988 o menciona na matéria sobre a familia Breves.
Foi paladino da preservação do patrimônio histórico, artístico e cultural do Médio Paraíba, e, durante muitos anos, foi a fonte certa para os que buscavam a brilhante narrativa dos fatos que marcaram o Brasil Imperial. Desfrutou da admiração e respeito de genealogistas, historiadores e escritores que pesquisam a história fluminense.

Faleceu aos 69 anos, vítima de uma hemorragia intestinal.

Sua genealogia
Antônio de Sousa Breves (1750)
Capitão-mor José de Sousa Breves
Comendador Joaquim José de Sousa Breves, "rei do café"
Coronel José Frazão de Sousa Breves
Silvino Frazão de Sousa Breves
Reynato Frazão de Sousa Breves
Padre Reynato Frazão de Sousa Breves Filho

Obras
Sant'Anna do Pirahy e a sua história
A saga dos Breves
Piraí nas Atas da Câmara

 Colégio Brasileiro de Genealogia - Patronos - Reynato Frazão de Sousa Breves Filho, Padre.

Escritores do Rio de Janeiro (estado)
Genealogistas do Brasil
Padres católicos do Brasil
Naturais de Piraí
Historiadores do estado do Rio de Janeiro